К-3 — армянский автомат системы булл-пап, разработанный в середине 1990-х годов на базе советского автомата АК-74, с возможностью автоматического и полуавтоматического огня, а также огня из подствольного гранатомёта. Разработан отделом военной промышленности при Министерстве обороны Армении. Выпускался малыми сериями. На экспорт не поставлялся.

История 
Впервые автомат К-3 калибра 5,45 был представлен широкой аудитории в 1996 году.

Характеристики 
Несмотря на то, что принцип работы автомата сопоставим с принципом работы автомата Калашникова, его конфигурация выполнена в виде системы булл-пап, то есть ударный механизм и магазин расположены в прикладе позади спускового крючка. По основным показателям он схож с АК-74, при этом у армянского автомата цена ниже, лучше точность и меньше отдача. К-3 в основной своей массе выполнен из стали. Конструкция автомата предусматривает возможность установки стандартного оптического прицела ПСО-1 с 4-кратным телескопическим увеличением, также произведённым в Армении.

Страны-эксплуатанты 
  — состоит на ограниченном вооружении сил специального назначения Армении.

См. также 
 К-11
 К-15

Примечания

Ссылки 
Описание К-3 на Modern Firearms

Оружие под патрон 5,45 × 39 мм
Автоматы Армении 
Булл-пап
Появились в 1996 году в Армении